Шунтування — створення додаткового шляху в обхід ураженої ділянки якоїсь судини чи шляху організму за допомогою порожнинної пластичної моделюючої операції
  — подія в нейроні, яка стається, коли збуджувальний та пригнічувальний постсинаптичні потенціали трапляються близько один до одного